Here ricthofeni är en musselart som först beskrevs av William More Gabb 1866.  Here ricthofeni ingår i släktet Here och familjen Lucinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
ricthofeni